

Cabeças de chave

 Caroline Wozniacki (Semifinal)
 Vera Zvonareva (Quartas de final)
 Maria Sharapova (Terceira rodada)
 Victoria Azarenka (Terceira rodada)
 Petra Kvitová (Primeira rodada)
 Na Li (Primeira rodada)
 Francesca Schiavone (Quarta rodada)
 Marion Bartoli (Segunda rodada)
 Samantha Stosur (campeã)
 Andrea Petkovic (Quartas de final)
 Jelena Janković (Terceira rodada)
 Agnieszka Radwańska (Segunda rodada)
 Peng Shuai (Quarta rodada)
 Dominika Cibulková  (Segunda rodada)
 Svetlana Kuznetsova (Quarta rodada)
 Ana Ivanović '' (Quarta rodada)

<ol start="17">
 Anastasia Pavlyuchenkova ''(Quartas de final)
 Roberta Vinci ''(Terceira rodada)
 Julia Görges ''(Terceira rodada)
 Yanina Wickmayer '' (Segunda rodada, desistiu por conta de uma lesão nas costas)
 Daniela Hantuchová ''(Primeira rodada)
 Sabine Lisicki ''(Quarta rodada)
 Shahar Pe'er ''(Segunda rodada)
 Nadia Petrova ''(Terceira rodada)
 Maria Kirilenko ''(Quarta rodada)
 Flavia Pennetta ''(Quartas de final)
 Lucie Šafářová ''(Terceira rodada)
 Serena Williams ''(Final)
 Jarmila Gajdošová ''(Segunda rodada)
 Anabel Medina Garrigues ''(Terceira rodada)
 Kaia Kanepi '' (Segunda rodada)
 María José Martínez Sánchez ''(Primeira rodada)

Fase Final

Seção 1
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Terceira rodada
| RD4=Quarta rodada

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= C Wozniacki
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= N Llagostera Vives
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= A Rus| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= E Vesnina
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= V King
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= G Arn
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= I Benešová
| RD1-score07-1=6<sup>5
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=29
| RD1-team08= J Gajdošová
| RD1-score08-1=7<sup>7
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=21
| RD1-team09= D Hantuchová
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= P Parmentier
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=
| RD1-team11={{Nowrap| A Amanmuradova}}
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= T Paszek
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= J Hampton
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=1r
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= E Baltacha
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=5

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= S Errani
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=15
| RD1-team16= S Kuznetsova
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= C Wozniacki
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= A Rus
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=0
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= V King
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=29
| RD2-team04= J Gajdošová
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=0
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= P Parmentier
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=

Seção 2
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Terceira rodada
| RD4=Quarta rodada

| RD1-seed01=10
| RD1-team01= A Petkovic
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= E Bychkova
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= V Diatchenko
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= J Zheng
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= C Dellacqua
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=0
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= A Cornet
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= I-C Begu
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=18
| RD1-team08= R Vinci
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=31
| RD1-team09= K Kanepi
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= T Tanasugarn
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= K Date Krumm
| RD1-score11-1=65
| RD1-score11-2=62
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= S Soler-Espinosa
| RD1-score12-1=77
| RD1-score12-2=77
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= M Johansson
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2='''6
| RD1-score13-3=5
| RD1-seed14= 
| RD1-team14={{Nowrap| C Suárez Navarro}}
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=7

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= S Halep
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= N Li
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=10
| RD2-team01= A Petkovic
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= J Zheng
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=3

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= A Cornet
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=18
| RD2-team04= R Vinci
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=31
| RD2-team05= K Kanepi
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= S Soler-Espinosa
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07={{Nowrap| C Suárez Navarro}}
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= S Halep
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3=2

| RD3-seed01=10
| RD3-team01= A Petkovic
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=18
| RD3-team02= R Vinci
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= S Soler-Espinosa
| RD3-score03-1=0
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04=

Seção 3

Seção 4
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Terceira rodada
| RD4=Quarta rodada

| RD1-seed01=11
| RD1-team01= J Janković
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= A Riske
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= J Dokić
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= O Govortsova
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= P Martić
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=4

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= A Tatishvili
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=17
| RD1-team08= A Pavlyuchenkova
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=32
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= M Barthel
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= C Scheepers
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= A Keothavong
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= M Lučić
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= M Erakovic
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=4

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= G Voskoboeva
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=4
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= F Schiavone
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=1
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=11
| RD2-team01= J Janković
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= J Dokić
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= P Martić
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=17
| RD2-team04={{Nowrap| A Pavlyuchenkova}}
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= M Barthel
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= C Scheepers
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= M Lučić
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= F Schiavone
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=11
| RD3-team01= J Janković
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=17
| RD3-team02={{Nowrap| A Pavlyuchenkova}}
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= C Scheepers
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=6<sup>5
| RD3-score03-3=3
| RD3-seed04=7
| RD3-team04= F Schiavone
| RD3-score04-1=5
| RD3-score04-2=7<sup>7
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=17
| RD4-team01=

Seção 5
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Terceira rodada
| RD4=Quarta rodada

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= P Kvitová
| RD1-score01-1=63
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= A Dulgheru
| RD1-score02-1=77
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= M Niculescu
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= J Craybas
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= M Keys
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= M Rybáriková
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=2
| RD1-seed08=27
| RD1-team08= L Šafářová
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=20
| RD1-team09= Y Wickmayer
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= S Cîrstea
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= A Kudryavtseva
| RD1-score11-1=77
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= A Rodionova
| RD1-score12-1=61
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= L Davis
| RD1-score13-1=6<sup>3
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= A Kerber
| RD1-score14-1=7<sup>7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= U Radwańska
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=12
| RD1-team16= A Radwańska
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= A Dulgheru
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=0
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= M Niculescu
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= M Keys
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=27
| RD2-team04= L Šafářová
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=20
| RD2-team05= Y Wickmayer
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=0<sup>r
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06={{Nowrap| A Kudryavtseva}}
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= A Kerber
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=12
| RD2-team08= A Radwańska
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=3

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= M Niculescu
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=27
| RD3-team02= L Šafářová
| RD3-score02-1=0
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= A Kerber
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= A Kerber
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3= 
}}

Seção 6

Seção 7

Seção 8
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Terceira rodada
| RD4=Quarta rodada

| RD1-seed01=14
| RD1-team01= D Cibulková
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= S Zhang
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= K Zakopalová
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= I Falconi
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= V Dolonts
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= V Williams
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=PR
| RD1-team07= A Bondarenko
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=22
| RD1-team08= S Lisicki
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=30
| RD1-team09=| RD1-score09-1=64
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= K Knapp
| RD1-score10-1=77
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=3

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= L Robson
| RD1-score11-1=77
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= A Morita
| RD1-score12-1=65
| RD1-score12-2=0
| RD1-score12-3=r

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= L Hradecká
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=0
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= K Bondarenko
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= S Foretz Gacon
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= V Zvonareva
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=14
| RD2-team01= D Cibulková
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=5
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= I Falconi
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=7

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= V Williams
| RD2-score03-1= 
| RD2-score03-2= 
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=22
| RD2-team04=''' S Lisicki
| RD2-score04-1=<small>w/o
| RD2-score04-2= 
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=30
| RD2-team05=

S
US Open - Simples feminino